

Toponyme 
 Paroy, commune française du Doubs ;
 Paroy, commune française de Seine-et-Marne.

Voir aussi
Paroy-en-Othe, commune française de l'Yonne ;
Paroy-sur-Saulx, commune française de la Haute-Marne ;
Paroy-sur-Tholon, commune française de l'Yonne.

Personnalités 
 Jean-Philippe-Gui Le Gentil Paroy (1750-1824), peintre français.